Монети євро Сан-Марино — вісім монет євро, випущених Монетним двором Сан-Марино.

Дизайн національної сторони

Випуск монет 
 Джерело:

Пам'ятні монети 2 євро

Див. також 

 Сан-Марино та Європейський Союз

Примітки

Посилання 

 The Euro Information Website — San Marino 

Сан-Марино
Гроші Сан-Марино
Списки:Сан-Марино